Las Lomas kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Las Lomas, San Luis Potosí, Tanquián de Escobedo, 
 Las Lomas, Coatepec, 
 Las Lomas, Coyutla, 
 Las Lomas, Guerrero, Coyuca de Benítez, 
 Las Lomas, Minatitlán, 
 Las Lomas, Jilotepec, 
 Las Lomas, Misantla, 
 Las Lomas, Delstaten Mexiko, 
 Las Lomas, Las Choapas, 
 Las Lomas, Oaxaca, Santiago Pinotepa Nacional, 

Robotskapade Mexikoförgreningar